Allershausen bezeichnet folgende Orte:

 Allershausen, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Freising
 Allershausen (Uslar), Ortsteil der Stadt Uslar im südniedersächsischen Landkreis Northeim 
 Allershausen (Wüstung), Wüstung im Landkreis Marburg-Biedenkopf